Baudouin IV est un nom porté par plusieurs souverains et grands seigneurs européens. 
Le prénom Baudouin fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et dans les régions voisines et dans les États latins d'Orient. 

Il y a eu plusieurs Baudouin IV :
Baudouin IV (980-1035), comte de Flandre de 987 à 1035.
Baudouin IV (1099-1171), comte de Hainaut de 1120 à 1171.
Baudouin IV (1161-1185), roi de Jérusalem de 1174 à 1185.

Homonymie